Miejscowości w USA:
 Seligman – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Seligman – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
Osoby o nazwisku Seligman:
 Martin Seligman (ur. 1942) – amerykański psycholog
 Joel Seligman (ur. 1950) – amerykański prawnik